Objetos
 Tubo — objeto cilíndrico para passagem de água
 Cano (armas de fogo) — parte constituinte de armas de fogo

Localidades
 Cano (Sousel) — uma freguesia portuguesa
 Cano (cidade) — cidade da Nigéria
 Emir de Cano — governante de Cano
 Cano (estado) — estado no Norte da Nigéria
 Escola de Kanō — escola de pintura japonesa
 Cano Municipal — área de governo local na Nigéria

Pessoas
 Germán Cano — um futebolista argentino
 Kano (Mortal Kombat) - um personagem fictício

Desambiguações de topônimos